The View kan avse:

The View (talkshow) – en amerikansk daglig talkshow
The View (grupp) – ett band från Skottland